World Trade Centers Association, de overkoepelende organisatie van WTC's (groothandelscentra)
World Trade Center (1973-2001) (New York)
World Trade Center (2001-heden) (New York)
World Trade Center (buurt), oppervlakte van het WTC in New York 
World Trade Center (film), film uit 2006 van Oliver Stone
World Trade Center (Amsterdam)
World Trade Center (Brussel)
WTC Leeuwarden
Beurs World Trade Center Rotterdam 
Bahrain World Trade Center
Station Amsterdam Zuid/WTC